EH, Eh eller eh kan avse:

 EH – ISO 3166-1 alpha-2:koden för Västsahara
 .eh – nationell toppdomän för Västsahara
 EH – IATA:s kod för Air Nippon Network